Azkarate kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ascarat, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Spanien 

 Azkarate (berg i Spanien), Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Spanienförgreningar